Valence kan avse:

Frankrike

 Valence, Charente, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Valence, Drôme, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Valence, Tarn-et-Garonne, kommun i departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Valence-d'Albigeois, kommun i departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Valence-en-Brie, kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Valence-sur-Baïse, kommun i departementet Gers i regionen Occitanien,